Mot arabe Mina'a signifiant un port, utilisé dans certains toponymes ou noms propres, comme :
Al Mina'a Bassora (littéralement le port de Bassorah), un club irakien de football basé à Bassorah.